Odriozola peut désigner :
 Álvaro Odriozola (1995-), footballeur espagnol ;
 Elena Odriozola (1967-), illustratrice espagnole ;
 Jon Odriozola (1970-), coureur cycliste espagnol ;
 Mikel Odriozola (1973-), athlète espagnol.